La ferrovia Trieste-Gorizia-Udine-Pordenone-Treviso-Venezia è una direttrice ferroviaria passeggeri di Trenitalia che utilizza le seguenti linee ferroviarie:
ferrovia Venezia-Udine
ferrovia Udine-Trieste